Чемпионат Люксембурга по футболу 1980/1981 — 67-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1980/1981
Люксембург
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 1980 году
1981 год в Люксембурге